Взлом программного обеспечения () — действия, направленные на устранение защиты программного обеспечения (ПО), встроенной разработчиками для ограничения функциональных возможностей. Последнее необходимо для стимуляции покупки такого проприетарного ПО, после которой ограничения снимаются.

Крэк (также искажённое кряк и, крайне редко, крак) () — программа, позволяющая осуществить взлом программного обеспечения. Как правило, крэк пригоден для массового использования. По сути, крэк является воплощением одного из видов взлома, зачастую, это обычный патч.

Для слова кряк используются следующие эвфемизмы: «лекарство», «таблэтка», «аспирин» и т. п. Крякер () — человек, который занимается созданием кряков.

Виды взлома 
Практически любой взлом сводится к использованию одного из следующих способов:
 Ввод серийного номера (регистрационного кода) (жарг. серийник) () — взлом программы посредством введения правильного регистрационного ключа (или фразы), полученного нелегальным способом. Ключ может генерироваться на основе какой-либо информации (имени владельца ПО, характеристик аппаратной части компьютера, и т. п.), либо иметь фиксированное значение. Для генерации регистрационного ключа используется тот же алгоритм, что и в программе.
 Примечание1: Регистрационный код может распространяться в ключевом файле (файле лицензии) (), который обычно помещается в каталог с установленной программой.
 Примечание2: Для массового взлома, зачастую, создаётся (и в дальнейшем используется) генератор ключей (жарг. кейген) ( сокр. от key generator) — программа для генерации регистрационных ключей (см. выше). Данный вид взлома наиболее востребован (особенно, когда программа часто обновляется или рег. ключ генерируется на основе какой-то информации (см. выше)) и поэтому наиболее ценится. Как правило, требует бо́льшей квалификации взломщика по сравнению с другими видами взлома, но не всегда.
 Использование загрузчика (жарг. лоадер) () — способ обходить некоторые виды защиты ПО, заключающиеся в использовании внешних (навесных) систем защиты. Состоит в изменении определённых фрагментов программы в оперативной памяти сразу после её загрузки в эту память, но перед её запуском (то есть перед выполнением кода в точке входа).
 Применение (бинарного) патча (часто жарг. крэк или кряк от ) () — способ, похожий на «загрузчик», но модификация производится статически в файлах программы. Как правило, это один из самых простых и быстрых способов взлома ПО.
 Использование взломанной версии файла(ов) () — способ заключается в подмене оригинальных файлов программы файлами, которые уже взломаны.
 Использование эмулятора ключа () — способ используется для обмана защит, построенных на использовании в качестве защиты электронного ключа (как правило, подключаемого к LPT или USB порту компьютера). Заключается в снятии дампа внутренней памяти ключа. Файл с содержимым этой памяти подаётся на вход специальной программе — эмулятору, которая подключает свой драйвер-фильтр в стек драйверов и обманывает защищённую программу, эмулируя работу с аппаратным ключом. В случаях наличия в программе обращений к ключу для аппаратного шифрования участка памяти этот метод используется в связке с методом Бинарный патч.
 Подмена официального сайта программ и/или соответствующее изменение настроек с целью обойти проверку ключа, если она была вынесена разработчиками на какой-либо интернет-ресурс (В абсолютном большинстве случаев — для предотвращения взлома, реже — для учёта и ведения статистики, сбора сведений). Чаще всего осуществляется на примитивном уровне путём модифицирования файла hosts и запуска различных эмуляторов, иногда — использование различных программ (Денвер) или использование реально существующего веб-ресурса.
 Запрет доступа программы к интернету (жарг. заофлайнивание) заключается в комплексе действий, направленных на осуществление принудительного запрета доступа программы к интернету. Выполняется в тех случаях, когда программа требует активации лицензионного ключа через интернет (как правило, официальный сайт разработчика), либо в случаях, когда программа связывается с сервером разработчика для обмена данными или обновления. Как правило, модифицируется локальный DNS-файл компьютера (/etc/hosts или его аналог), чтобы "обнулить" доступ к конкретному серверу разработчика или устанавливается специальная утилита, которая блокирует доступ программы в сеть интернет (более громоздкое решение), более радикальный способ - физическое отключение от Интернета. Это действие, обычно, производится после введения ключа, сгенерированного кейгеном.
 Скачивание из интернета или с другого компьютера уже взломанной или купленной игры. Перекачивание лицензионной копии игры с компьютера друга взломом не является, но суть та же.

При взломе сложных защит, а также при необходимости достичь максимального эффекта, применяется комбинация вышеперечисленных способов. В редких случаях, это происходит при недостаточной квалифицированности взломщика.

Этот список не является исчерпывающим, а лишь обозначает наиболее встречаемые способы взлома.

Вид взлома, в большинстве случаев, обусловлен видом защиты. Для некоторых защит возможно использовать различные виды взлома, для других — способ может быть единственным.

Принципы взлома 

Как правило, в основе работы крэкера лежит исследование ассемблерного кода, полученного из машинных инструкций с помощью специально предназначенной для этого программы-дизассемблера. В зависимости от выбранного способа взлома результат исследования может использоваться, например, для построения генератора ключей или для внесения необходимых изменений в исполняемый файл. Последний способ в большинстве случаев наиболее лёгкий, так как не требует изучения алгоритма проверки правильности ключа: зачастую взлом сводится к поиску проверки нескольких условий (наподобие «ВведённоеЧисло равно ЭталонномуЧислу?») и замене такого условия на безусловный переход (goto, jmp), или, реже, на противоположное (то есть для данного примера на «Введённое Число не равно Эталонному Числу?»).

Кроме того, внесение изменений в исполняемый файл (патч) может производиться с целью отключения нежелательных действий со стороны программы (например, напоминание о необходимости регистрации), сокращения функциональности программы. В этих случаях соответствующие команды процессору часто заменяются на байты со значением 90h (в шестнадцатеричной системе счисления), что соответствует ассемблерной команде nop (no operation), то есть «пустой команде», не выполняющей никаких действий. Если таких команд много, то применяется безусловный переход (перепрыгивание через ненужный код). Возможно также расширение возможностей программы написанием дополнительного кода, но, как правило, это слишком трудоёмкий процесс, не оправдывающий временных затрат.

Между тем, патч возможен, как правило, в том случае, когда исполняемый файл программы не защищён специальными «пакерами» и «протекторами» — программами, скрывающими реальный код исполняемого файла. Для последнего типа программ зачастую используется самая интеллектуальная часть обратной разработки () — исследование кода программы при помощи отладчика и создание генератора ключей, но возможны и другие решения, например, создание загрузчика (см. выше).

Правовые аспекты деятельности 
Факт взлома очень трудно доказать: пользовательское соглашение, как правило, запрещает декомпиляцию программы, а закон — создание и распространение результата такой работы. Однако декомпилированный текст продукта по окончании работы легко уничтожить, а результат работы — распространить по защищённым каналам и выложить на сервере, хостящемся в стране с более либеральными законами. В распространении крэкерам помогают и файлообменные сети, поскольку в большинстве из них крайне трудно найти оригинальный источник файла, а уничтожить все его копии и вовсе невозможно.

См. также 
 Обратная разработка
 Дизассемблер
 Отладчик
 Защита программного обеспечения
 Нарушение авторского права

Примечания

Ссылки 
 Середа С. А. Анализ средств преодоления систем защиты программного обеспечения
 Середа С. А. Этапы преодоления систем защиты программного обеспечения
 Раздел «Защита программного обеспечения» на CITForum.ru
 Портал исследования защиты программ

Компьютерный взлом
Программное обеспечение